Шал:

 Шал — фильм казахстанского режиссёра Ермека Турсунова.
 Шал, Ян (1899—1942) — польский авиаконструктор, изобретатель, предприниматель, автор учебников по космогонии.
 Широкий атмосферный ливень

См. также 
 Шалл
 Шаль (значения)